Stoney peut désigner des personnes, des lieux et avoir divers autres usages.

Patronyme 

 Andrew Robinson Stoney (1747-1810), aventurier britannique qui servit de modèle au personnage de Barry Lyndon
 Bindon Stoney (1828-1909), ingénieur irlandais
 George Stoney (1826-1911), physicien irlandais
Edith Anne Stoney (1869-1938) physicienne et fille du précédent
Florence Stoney (1870-1932), médecin et fille du précédent

Prénom 
 Stoney Curtis, membre fondateur du groupe groupe américain d'acid blues Stoney Curtis Band

Toponyme 

 Stoney Creek, ancienne circonscription électorale canadienne
 Stoney Creek, un arrondissement de la ville de Hamilton, en Ontario, au Canada.

Titre d'œuvres 
 Stoney Burke, série télévisée américaine du genre western (1962-63).
 Stoney, album du rappeur américain Post Malone (2016).

Autres usages 
 les Stoneys, une Première Nation d'Amérique du Nord
 le stoney, langue amérindienne d'Amérique du Nord, parlée par les Stoneys
 Stoney, une bande indienne en Alberta au Canada